498-й стрелковый полк:
 498-й стрелковый полк (132-я стрелковая дивизия) — стрелковый полк в составе 132-й стрелковой дивизии
 498-й стрелковый полк (232-я стрелковая дивизия) — название 764-го стрелкового Мишкольцского Краснознамённого, ордена Суворова полка 232-ой стрелковой дивизии до 29.6.1943 года